Златица е славянска дума, производна от злато. Може да се отнася за някое от следните понятия.

География 
 Златица – град в Софийска област, България
 Община Златица – в Софийска област, с център гр. Златица
 река Златица - малка река в Берковска планина
 Златица – квартал на Подгорица, Черна гора
 Златица – село в община Град Зренянин, Войводина, Сърбия
 Златица – село в окръг Караш-Северин, Румъния (край Железни врата)
 Златица (Златишки манастир) – манастир в с. Златица, Румъния

Хора 
Славянско женско име.

Женски имена